A Família Hart é uma família canadense, com importância significativa no wrestling profissional.

O patriarca da família é a lenda e membro do Hall da Fama da WWE Stu Hart, que foi treinador, promotor e lutador profissional e amador. Stu não apenas fundou uma das mais consagradas companhias de treinamento do seu país, a Stampede Wrestling, como também instruiu muitos dos mais famosos e bem-sucedidos lutadores da era contemporânea, como Chris Jericho, Chris Benoit e Edge. Seus filhos Bret e Owen Hart também adquiriram fama significativa na World Wrestling Federation (WWF), sendo alvo das principais storylines daquele período.

Filhos de Stu e Helen Hart

Smith (nascido em 1949), ex-lutador de wrestling profissional.
Bruce (nascido em 1951), ex-lutador de wrestling profissional.
Keith (nascido em 1952), lutador de wrestling profissional
Wayne (nascido em 1953), árbitro de wrestling profissional
Dean (1954–1990), lutador de wrestling profissional
Ellie (nascida em 1955), casada com o lutador Jim Neidhart
Georgia (nascida em 1956), casada com o lutador B.J. Annis.
Bret (nascido em 1957), lutador profissional.
Alison (nascido em 1959), casada com o lutador Ben Bassarab
Ross (nascido em 1961), promotor de wrestling profissional
Diana (nascida em 1963), viúva do lutador Davey Boy Smith (The British Bulldog)
Owen (1965–1999), lutador de wrestling profissional.

Árvore genealógica

† = falecido

Bibliografia
 

Hart